A350 peut faire référence à :

Aviation 
 Airbus A350 XWB, un avion de ligne du constructeur européen Airbus.

Automobile 
 Alpine A350, un projet de Formule du constructeur français Alpine.

Routes 
  Autoroute française A350, ancienne autoroute qui reliait Strasbourg à Schiltigheim.